Wesa bezeichnet:

 Hans-Dieter Wesa (1943–1962), deutsches Todesopfer der Berliner Mauer
 Zalmai Wesa (* 1947), afghanischer Gouverneur

WESA steht als Abkürzung für:
 WESA, Schweizer Modelleisenbahnhersteller
 World eSports Association

Siehe auch:
 Vesa

Abkürzung